(795) Фини () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу C. Он был обнаружен 26 сентября 1914 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван уменьшительной формой от французского имени Жозефина.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 40 до 100 км